Gruppo misto –  nella politica italiana, gruppo parlamentare nel quale vengono inseriti d'ufficio tutti quei parlamentari che non sono iscritti a nessun altro gruppo
 Místo – comune della Repubblica Ceca
 Misto Esporte Clube – società calcistica brasiliana
 Misto quente – panino brasiliano
 6929 Misto – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Mista

Altri progetti